De Kievit (brouwerij), een Nederlandse trappistenbrouwerij
 De Kievit (Grijpskerk), een korenmolen in het Groninger dorp Grijpskerk.
 De Kievit (Harmelen), een klein natuurgebied in de provincie Utrecht
 De Kievit (Menaldum), een poldermolen in het Friese dorp Menaldum.
 De Kievit (zuivelfabriek), voormalige zuivelfabriek bij het Groninger dorp Grijpskerk.
 De Kievit (Rotterdam), een voormalige verfmolen in de stad Rotterdam.
 De Kieviet (plaats), een voormalige buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Wassenaar.